La Flesche ou LaFlesche est le nom d'une famille Omaha du Nebraska, d'origine franco-canadienne. Le patriarche, Joseph LaFlesche, fut le dernier chef Omaha reconnu. La plupart de ses enfants ont suivi une éducation euro-américaine en plus de leur culture traditionnelle. Ceux-ci ont joué un grand rôle dans l'histoire de leur tribu avec leur père. Grâce à leur éducation, certains ont obtenu de grandes responsabilités ou ont été les premiers Amérindiens à exercer leur profession.

Famille La Flesche

Père 
 Joseph LaFlesche, chef Omaha

Enfants 
 Susette La Flesche Tibbles, écrivaine, journaliste et militante pour la cause amérindienne ;
 Rosalie La Flesche Farley, gestionnaire des finances et avocate de la tribu Omaha ;
 Marguerite La Flesche, Field Matron au sein de la tribu Omaha ;
 Susan La Flesche Picotte, première femme médecin amérindienne des États-Unis ;
 Francis La Flesche, premier ethnologue amérindien des États-Unis.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Green, Norma Kidd, Iron Eye's Family: The Children of Joseph LaFlesche. Lincoln, Neb. 1969
 Liz Sonneborn, A to Z of American Indian Women, Infobase Publishing, New York, 2007

Lien externe 
 nebraskahistory.orf

Histoire des Amérindiens des États-Unis
Laflesche
La Flesche
Homonymie de patronyme
Personnalité amérindienne
Personnalité liée au Nebraska